Тијера де Диос има више значења:

 Тијера де Диос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера де Диос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику